Кленгель () — фамилия. Известные носители:

 Кленгель, Август Александр (1783—1852) — немецкий пианист и органист, сын И. Х. Кленгеля.
 Кленгель, Иоганн Христиан (1751—1824) — немецкий художник и гравёр.
 Кленгель, Пауль (1854—1935) ― немецкий скрипач и композитор.
 Кленгель, Юлиус (1859—1933) ― немецкий виолончелист и композитор, брат Пауля Кленгеля.